Kwale peut être :
 Kwale (aussi écrit Cuale ou Kuale), rivière angolaise, affluent du Kwango dans le bassin du fleuve Congo ;
 Kwale, comté kényan de la Province de la côte ;
 Kwale, ville kényane et chef-lieu du comté de Kwale ;